Склад збірної Уругваю на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Уругвай
Уругвай 2014